Jacques Bernard »Jacky« Ickx, belgijski dirkač Formule 1, * 1. januar 1945, Bruselj, Belgija.

Življenjepis 
Jacques Bernard Ickx, bolj znan kot Jacky Ickx, je upokojeni belgijski dirkač Formule 1. V karieri je dirkal kar za devet moštev: Cooper, Ferrari, Brabham, McLaren, Williams, Lotus, Wolf, Ensign, Ligier. Najdlje je bil pri Ferrariju (pet sezon s presledkom), s katerim je tudi osvojil uspeh kariere, drugo mesto v prvenstvu s tremi zmagami, ki ga je ponovil še z Brahmamom z zmago manj v sezonah  in . Še trikrat pa je v prvenstvu osvojil četrto mesto v sezonah ,  in , vse s Ferrarijem. Kar šestkrat je dobil prestižno dirko 24 ur Le Mansa, v letih 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 in 1982.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| 
! Cooper Car Company
! Cooper T81B
! Maserati V12
| JAR
| MON
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| KAN
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
| MEH
|
|
|
|
|
|
! 20.
! 1
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 312
! Ferrari V12
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
| MON
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#FFFFFF"| KANDNS
|bgcolor="| ZDAInj
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|
! 4.
! 27
|-
| 
! Motor Racing Developments
! Brabham BT26A
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA6
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFDFDF"| MEH2
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"| 37
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 312B
! Ferrari F12
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL8
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|bgcolor="#FFFFBF"| MEH1
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"| 40
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari 
! Ferrari 312B
! Ferrari F12
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR8
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 4.
!rowspan="2"| 19
|-
! Ferrari 312B2
! Ferrari F12
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDANC
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 312B2
! Ferrari F12
|bgcolor="#FFDF9F"| ARG3
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR8
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN12
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|
|
|
|
|
! 4.
! 27
|-
|rowspan="4"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
! Ferrari 312B2
! Ferrari F12
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG4
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="4"| 9.
!rowspan="4"| 12
|-
! Ferrari 312B3
! Ferrari F12
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA12
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE6
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
| NIZ
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
| KAN
|
|
|
|-
! Yardley Team McLaren
! McLaren M23
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
| AVT
|
|
|
|
|
|-
! Frank Williams Racing Cars
! Iso Marlboro IR
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA7
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| John Player Team Lotus
! Lotus 72E
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ11
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN13
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
!rowspan="2"| 10.
!rowspan="2"| 12
|-
! Lotus 76
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|
|-
| 
! John Player Team Lotus
! Lotus 72E
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG8
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA9
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR12
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#CFCFFF"| MON8
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE15
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="| VB
|bgcolor="| NEM
|bgcolor="| AVT
|bgcolor="| ITA
|bgcolor="| ZDA
|
|
|
! 16.
! 3
|-
|rowspan="3"| 
! Frank Williams Racing Cars
! Wolf-Williams FW05
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA8
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR16
|bgcolor="#FFCFCF"| ZZDADNQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| -
!rowspan="3"| 0
|-
! Walter Wolf Racing
! Wolf-Williams FW05
! Ford V8
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA7
|bgcolor="#FFCFCF"| BELDNQ
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
| ŠVE
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#FFCFCF"| VBDNQ
| NEM
| AVT
|
|
|
|
|
|
|-
! Team Ensign
! Ensign N176
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN13
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
| JAP
|
|-
| 
! Team Tissot Ensign with Castrol
! Ensign N177
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
|bgcolor="#CFCFFF"| MON10
| BEL
| ŠVE
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| ZDA
| KAN
| JAP
! -
! 0
|-
| 
! Team Tissot Ensign
! Ensign N177
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL12
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFCFCF"| ŠVEDNQ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| ZDA
| KAN
|
! -
! 0
|-
| 
! Ligier Gitanes
! Ligier JS11
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| ŠPA
| BEL
| MON
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
! 16.
! 3
|}

Glej tudi 
 seznam belgijskih dirkačev

Rojeni leta 1945
Živeči ljudje
Belgijski dirkači
Belgijski vozniki Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1
Ensignovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Nosilci belgijskega reda Leopolda
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih